Termo normalmente utilizado em jogos de RPG para personagens que trocam de Classe/Job ao atingirem certas metas. As Classes são ocupações da personagem que definem sua vida HP e seu poder mágico MP, entre outras características, que variam de jogo para jogo, podendo aparecer como pequenas influências no Ataque e na Defesa ou como aparencia física geral da personagem

Jogos eletrônicos de RPG